

Geografia

Ehrenberg – comune della Turingia
 Ehrenberg (Rhön) – comune dell'Assia
 Ehrenberg – frazione della città di Altenburg (Turingia)
 Ehrenberg – quartiere della città di Wuppertal (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Ehrenberg – comune dell'Arizona

Altro 
 58579 Ehrenberg – asteroide
 Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) – naturalista tedesco
 Ehrenberg, Victor